Бой закончится завтра () — чехословацкий фильм-драма режиссёра Мирослава Цикана, снятый в 1951 году.

Сюжет 
Историческая драма о политической борьбе в Словакии во время Великой депрессии 1930-х годов, экранизация рассказа Владимира Минача «Приелом».

Музыку к фильму написал композитор Эуген Сухонь.
Автор сценария — Иван Буковчан.

В ролях 
  — Якуб
 Густав Валах — Бабьяк
  — Гринё
 Штефан Адамец
  — Токар
 Андрей Багар — Драбек
 Ладислав Худик 
 
 Йозеф Будский — Водичка
  — Антош
  — Кршак

Фильм получил Специальный приз жюри на МКФ в Карловых Варах в 1954 году.

Интересная история, связанная с этим фильмом, описана Ладиславом Мнячко в его рассказе «Улыбка» в книге «Запоздалые репортажи».

Примечания

Ссылки 
  
 Boj sa skončí zajtra

Фильмы по алфавиту
Фильмы 1951 года
Фильмы Чехословакии
Фильмы Чехословакии 1951 года
экранизации рассказов
Исторические фильмы Чехословакии
Фильмы-драмы Чехословакии